Kerschdorf ist der Name folgender Orte:

 Kerschdorf (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kerschdorf (Gemeinde Nötsch), Ortschaft von Nötsch im Gailtal, Bezirk Villach, Kärnten
 Kerschdorf (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Kerschdorf (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach, Kärnten
 Kiersnowo (Powiat Lidzbarski) (Kerschdorf), Ortsteil der Gemeinde Kiwity, Polen